Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1973 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером  Тоном Сейбрандсом (Нидерланды) и международным гроссмейстером Андрисом Андрейко (СССР). Проходил с 2 по 30 октября 1973 года в Гааге (Нидерланды) и состоял из 20 партий. Со счётом 22-18 победил Тон Сейбрандс.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB 

1973 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Шашки в Нидерландах
Октябрь 1973 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Гааге